

Patronyme 
 Amédée Louis Lantz (1886-1953), herpétologiste français
 Auguste Lantz (?-?), naturaliste français
 Jason Lantz (né en 1981), coureur d'ultra-trail américain
 Marcus Lantz (né en 1975), footballeur international suédois
 Walter Lantz (1899-1994), cartooniste américain.

Toponyme 
 Lantz, ville de Navarre en Espagne

Voir aussi

Homonymie de patronyme